Во́льта (Акосомба; ) — крупнейшее по площади (площадь поверхности — 8480 км²) русловое водохранилище в мире. Находится на реке Вольта в Гане.

Из водохранилища вытекает река Вольта, впадающая в Гвинейский залив.

Длина водохранилища с севера на юг — около 400 км, береговой линии — более 7 тыс. км, побережье изрезано, на водохранилище находится множество небольших островов. Объём водохранилища составляет около 148 км³, средняя глубина 18 м, максимальная — 80 м. Высота над уровнем моря водной глади — 85 м, площадь водосбора — 385 тыс. км². Высота над уровнем моря — 54 м.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Бассейн Вольты
Водохранилища Ганы